Adam Wojciechowski (ur. 1943) – polski polityk
 Adam Wojciechowski (ur. 1980) – polski wioślarz
 Adam Wojciechowski – polski geograf, dr hab.

Przypisy